Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1998 je bila petdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Udeleženi dirkači

Razred 500 cm3 

1998 v športu
1998